Steady Company – film del 1915 diretto da Joseph De Grasse
 Steady Company – film del 1932 diretto da Edward Ludwig